Volker Beck peut désigner :
 Volker Beck (1956-), athlète allemand ;
  (1960-), footballeur allemand ;
 Volker Beck (1960-), homme politique allemand.